Europejska Formuła 3 Sezon 1979 – piąty sezon Europejskiej Formuły 3. Rozpoczął się 18 marca na torze ACI Vallelunga Circuit we Włoszech, a zakończył 7 października w Niemczech Zachodnich, na lotnisku Kassel-Calden. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Francuz Alain Prost. Wśród zespołów najlepsza okazała się francuska ekipa Ecurie Elf, a wśród konstruktorów Martini.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców 

Uwagi:
 pogrubienie – pole position
 kursywa – najszybsze okrążenie

Klasyfikacja zespołów

Klasyfikacja konstruktorów

Klasyfikacja dostawców silników

Bibliografia 
 - Race Index - Europe

Sezony Europejskiej Formuły 3
1979 w sportach motorowych
1979 w Europie